Martin Schrötteringk ist der Name folgender Personen:

* Martin Hieronymus Schrötteringk (1768–1835), deutscher Jurist und Politiker
 Martin Wolder Schrötteringk (1728–1803), deutscher Jurist und Politiker